Famille Lotter, famille d'imprimeurs et graveurs allemands, comprenant notamment :
 , ou l'Ancien (1470-1549) ;
 Matthieu Albert Lotter (1741-1810) ;
 Louis Lotter (né en 1981), nageur sud-africain ;
 Wayne Lotter (1965-2017), acteur sud-africain de la protection animale.